Second Chance puede referirse a:

Arte

Cine

Música

Televisión 
Second Chance (2016), serie de televisión estadounidense de la cadena FOX.
Kalbimdeki Deniz (2016-2018), serie de televisión turca de la cadena Fox TV.

Véase también 
Second Chances.